AD Police peut désigner :
 AD Police, manga one shot de Tony Takezaki ;
 AD Police, OAV (original animation video) en trois épisodes de 1990 ;
 AD Police, série télévisée de douze épisodes diffusée sur TV Tokyo en 1999.

Voir aussi 

 Bubblegum Crisis, série animée se déroulant dans le même univers qu'AD Police